Tenisowy turniej WTA Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem 2009 odbył się w dniach 27 kwietnia – 3 maja w marokańskim mieście Fez na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka

Linki zewnętrzne

Przypisy 

2009 w tenisie ziemnym
2009
2009 w Afryce